James Tomkins – calciatore inglese
 James Tomkins – canottiere australiano
 Thomas Tomkins – compositore inglese